Glazbeni aranžer
Aranžer prostora
Aranžer interijera cvijećem